

Pessoas
Brian Goodell

Localidades

Goodell (Iowa)

Desambiguações de sobrenomes